Giacomo Bellucci (1831-1917) – vescovo italiano delle diocesi di Chiusi e Pienza
 Giacomo Bellucci (1928-2015) – compositore italiano